Люсьєн Гітрі (, 13 грудня 1860 — 1 червня 1925) — французький актор і драматург.
 Саша Гітрі (, повне ім'я: Александр Жорж-П'єр Гітрі (Alexandre Georges-Pierre Guitry); 21 лютого 1885, Санкт-Петербург — 24 липня 1957, Париж) — французький актор, режисер, драматург, сценарист. Син Люсьєна Гітрі.
 Гітрі (Ер), Гітрі́, Ґітрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.